El Gran Premi de Qatar de motociclisme de 2014 fou la cursa d'obertura de la temporada 2014 de motociclisme. És un gran premi disputat en llum artificial, ja que es corregué de nit al Losail International Circuit, situat a la ciutat de Doha (Qatar) el dia 23 de març de 2014.

Classificació

Moto GP

Moto2

Moto3

Enllaços externs 
  

Grans Premis de motociclisme de 2014
2014